Polübosz görög mitológiai alak, korinthoszi király, Oidiposz nevelőapja
 Polübosz görög mitológiai alak, thébai király
 Polübosz görög mitológiai alak, Anténór fia, az Iliász szereplője
 Polübosz görög mitológiai alak, Eurümakhosz apja, az Odüsszeia szereplője
 Polübosz görög mitológiai alak, sziküóni király